Andrea Nuti (1967-), athlète italien,
  (1929-), actrice italienne, 
 Francesco Nuti (1955-), acteur et réalisateur italien,
  (1952-), médecin, compositeur et écrivain italien, 
  (1952-), musicien et chanteur italien,
  (1944-), footballeur italien,
 Marco Nuti (1970-), joueur italien de volley-ball,
 Riccardo Nuti (1981-), homme politique italien,
 Sergio Nuti (1945-2012), réalisateur et monteur italien.

Patronyme italien